Николай Алексеевский:
 Алексеевский, Николай Евгеньевич (1912—1993) — советский физик, член-корреспондент АН СССР (1960).
 Алексеевский, Николай Иванович (род. 1950) — российский географ, заслуженный профессор МГУ.